Marbella Cup de 2012 foi a terceira edição da Marbella Cup. Foi disputada de 3 a 9 de Fevereiro de 2012

Participantes 
  FC Krylya Sovetov
  FC CSKA Moscow
  Guangzhou Evergrande FC
  FC Rubin Kazan
  Lech Poznań
  FC Zestafoni
  FC Timişoara
  FC Dynamo Kyiv

Jogos

Resultado Final 
  (1)  FC Rubin Kazan
 (2)  FC Dynamo Kyiv
 (3)  Lech Poznań

Links Externos 
 Website Oficial
 Rsssf.com/

Marbella Cup